Az-Zahra – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej, w Strefie Gazy
 Az-Zahra – miejscowość w Syrii